Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel SEAT Open) van 2000 vond plaats van 25 september tot en met 1 oktober 2000 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijt­banen.

Enkelspel 
De Belgische titelverdedigster Kim Clijsters was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Anna Koernikova.

De tweede Belgische deelneemster, Justine Henin, was als achtste geplaatst – zij bleef steken in de tweede ronde.

Ook de als eerste geplaatste Française Nathalie Tauziat kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het derde reekshoofd, Jennifer Capriati uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Bulgaarse Magdalena Maleeva in drie sets. Capriati wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Luxemburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar negende WTA-titel, de enige van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Yvette Basting had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar strandde zij in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Irina Spîrlea en Caroline Vis had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. De Nederlandse Vis speelde samen met een andere Roemeense, Cătălina Cristea, met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij verloren echter meteen hun openings­partij.

De als eerste geplaatste Françaises Alexandra Fusai en Nathalie Tauziat wonnen het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Ljoebomira Batsjeva en Cristina Torrens Valero in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun achtste gezamen­lijke titel. Fusai had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Tauziat veertien.

Het Belgische team Kim Clijsters en Laurence Courtois had zich voor het dubbelspeltoernooi ingeschreven, en was daarin als vierde geplaatst – zij lieten evenwel verstek gaan.

Behalve Caroline Vis had zich nog een Nederlandse aangemeld: Yvette Basting en de Duitse Mia Buric waren in eerste instantie in het dubbelspel­kwalificatie­toernooi blijven steken, maar werden later nog als lucky loser aan het hoofdtoernooi toegevoegd – daar verloren zij hun eerste­ronde­partij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Luxemburg 2000
Luxemburg